Bloody Friday steht für:

 Bloody Friday (Glasgow), 31. Januar 1919
 Bloody Friday (Minneapolis), 20. Juli 1934
 Bloody Friday (Belfast), 21. Juli 1972

Siehe auch:
 Bloody Sunday
 Blutfreitag
 Blutiger Freitag, Spielfilm (1972)